IV пляжные Азиатские игры состоялись с 14 по 23 ноября 2014 года на острове Пхукет, Таиланд. Первоначально планировалось провести игры на острове Боракай, район Малай, провинция Аклан, Филиппины, но было изменено Олимпийским советом Азии.

Это был 7-й турнир, когда Таиланд будет принимать это азиатское многоспортивное событие, после того, как Бангкок принимал 4 раза Азиатские игры (1966, 1970, 1978 и 1998), одни Азиатские игры в помещениях (2005) и одни Азиатские игры по боевым искусствам (2009). Тем не менее, это будет первый раз, когда событие не будет происходить в Бангкоке.

Программа игр 
В программу игр входили:
 Авиационный спорт — 8 комплектов медалей (Детали)
 Авиационный спорт — 8 комплектов медалей (Детали)
 Баскетбол 3×3 — 2 комплекта медалей (Детали)
 Борьба — 6 комплектов медалей (Детали)
 Бодибилдинг — 6 комплектов медалей (Детали)
 Водные виды спорта — 5 комплектов медалей (Детали)
 Водные лыжи — 13 комплектов медалей (Детали)
 Волейбол — 2 комплекта медалей (Детали)
 Вудбол — 8 комплектов медалей (Детали)
 Гандбол — 2 комплекта медалей (Детали)
 Джет ски — 6 комплектов медалей (Детали)
 Джиу-джитсу — 12 комплектов медалей (Детали)
 Кабадди — 2 комплекта медалей (Детали)
 Куреш — 8 комплектов медалей (Детали)
 Лёгкая атлетика — 12 комплектов медалей (Детали)
 Муай — 15 комплектов медалей (Детали)
 Парусный спорт — 9 комплектов медалей (Детали)
 Петанк — 9 комплектов медалей (Детали)
 Пляжное самбо — 7 комплектов медалей (Детали)
 Сепактакрау — 6 комплектов медалей (Детали)
 Сквош — 2 комплекта медалей (Детали)
 Современное троеборье — 3 комплекта медалей (Детали)
 Триатлон — 6 комплектов медалей (Детали)
 Флаг-футбол — 1 комплект медалей (Детали)
 Футбол — 1 комплект медалей (Детали)
 Футволей — 1 комплект медалей (Детали)
 Экстремальный спорт — 8 комплектов медалей (Детали)

Распределение наград

Примечания

Ссылки 
 

Пляжные Азиатские игры
Ноябрь 2014 года
Спорт в Таиланде в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Пхукете